Verbotene Zone bezeichnet:

 Bandlücke, Begriff aus der Festkörperphysik
 Verbotene Zone (frz. Zone interdite), deutsch besetzte französische Gebiete im Zweiten Weltkrieg, in denen u. a. sportliche Wettkämpfe verboten waren, siehe dazu Coupe de France 1940/41

Siehe auch:

 Verbotene Insel (Begriffsklärung)